Нурла́ты — название населённых пунктов в России:

 Нурлаты — село в Буинском районе Татарстан.
 Нурлаты — село в Зеленодольском районе Татарстан.